Mogila steht für:

 Kloster Mogila, das Unserer Lieben Frau und dem Heiligen Wenzel geweihte Kloster (Clara Tumba), eine Zisterzienserabtei in Polen, in der Stadt Krakau (Kraków) im Stadtteil Nowa Huta
 Mogila (Nordmazedonien), ein Ort in der Region Pelagonien, Nordmazedonien
 in der Archäologie einen Grabhügel, siehe Tell (Archäologie)

Mogila ist der Name folgender Personen:

 Pjotr Mogila (1596–1647), Metropolit von Kiew, siehe Petro Mohyla